Џорџ Ендру Ромеро (; Њујорк, 4. фебруар 1940 — Торонто, 16. јул 2017) био је америчко-канадски редитељ, сценариста, глумац и монтажер. Редитељску каријеру је започео 1968, а најпознатији је по хорор-филмовима Ноћ живих мртваца и Зора живих мртваца.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 Ја сам попут неког ходача по жици („Политика“, 12. јул 2015)

Рођени 1940.
Умрли 2017.
Амерички редитељи
Канадски редитељи
Амерички глумци
Канадски глумци